Lista europejskich klubów z jubileuszowymi tytułami mistrzowskimi – lista zawiera kluby, które zdobywały jubileuszowe (10, 20, 30, 40, 50 itd.) tytuły w krajowych mistrzostwach w piłce nożnej (dotyczy tylko mistrzostw federacji zrzeszonych w UEFA, w tym byłych).

Pierwszym klubem który zdobył 10. tytuł mistrzowski był Linfield F.C. z Irlandii Północnej (w sezonie 1908/1909). W sezonie 1932/1933 już szkocki Rangers F.C. dołożył do swoich trofeów 20. tytuł mistrzowski. Dopiero 24 lata później, w sezonie 1956/1957 30-krotnym mistrzem został Rangers F.C.

W 1989 roku Linfield F.C., a rok później Rangers F.C. zdobyli swoje czterdzieste mistrzostwa.

50. tytuł mistrzowski w sezonie 2002/2003 zdobył Rangers F.C. Liczbę 50 osiągnęli również Linfield F.C., wygrywając mistrzostwo w sezonie 2010/2011 oraz Celtic F.C. z mistrzostwem 2018/2019.

(stan na 1 stycznia 2021 r.):

Przypisy

Bibliografia 
 Tabele ligowe w bazie RSSSF 

Piłkarskie rankingi